Lindsley ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Lindsley (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
Donald B. Lindsley (1907–2003), US-amerikanischer Neurophysiologe
Donald H. Lindsley (* 1934), US-amerikanischer Mineraloge
 James Girard Lindsley (1819–1898), US-amerikanischer Politiker
 William D. Lindsley (1812–1890), US-amerikanischer Politiker

Lindsley ist Teil folgender Firmierungen:
 J. V. Lindsley Auto Chassis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Lindsley House
 Lindsey (Begriffsklärung)
Linsley